Un feu follet est un phénomène lumineux.

Ce terme peut également désigner :
 Feu-follet, un super-vilain de Marvel Comics (1977-) :
 Feux follets, la cinquième des Douze études d'exécution transcendante de Franz Liszt ;
 Le Feu Follet, roman français de Pierre Drieu la Rochelle (1931) ;
 Le Feu follet, film franco-italien de Louis Malle (1963) ;
 Feu follet, film franco-portugais de 2022 ;
 Le Feu Follet, revue littéraire française qui a paru de 1880 à 1902 ;

Notes et références

Voir aussi